Энреканг:

 Энреканг — округ в Индонезии;
 Энреканг — муниципалитет в Индонезии;
 Энреканг — один из австронезийских языков Индонезии.